L'édition masculine 2009 du tournoi de tennis de Miami se déroule du  au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Andy Murray remporte l'épreuve en simple, Max Mirnyi et Andy Ram celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
Le  mondial et tenant du titre, Nikolay Davydenko, déclare forfait pour une blessure au talon gauche.

Pendant le tournoi 
En quart de finale, le  Novak Djokovic, qui restait sur 4 défaites consécutives face à Jo-Wilfried Tsonga, prend sa revanche sur le Français. Roger Federer dispose quant à lui d'Andy Roddick pour la  en 19 confrontations. Enfin, le  Juan Martín del Potro crée la surprise en éliminant le  Rafael Nadal dans un match de plus de 3 heures. Il qualifie alors cette victoire comme le plus grand match de sa carrière.

Le  Novak Djokovic fait sensation en éliminant le  Roger Federer en demi-finale. La série noire du Suisse continue, lui qui n'a pas remporté de Masters 1000 depuis Cincinnati à l'été 2007. Au début du troisième set, Roger Federer fracasse sa raquette, un fait extrêmement rare, puisque cela ne lui était plus arrivé depuis Miami 2005.

Lauréats 
Andy Murray remporte son  en simple en battant en finale Novak Djokovic. Il s'agit du  et du  sur dur en carrière du Britannique. Il s'impose pour la  à Miami, soulevant ainsi son  de la saison.
 
En double, Max Mirnyi et Andy Ram remportent leur  ensemble en battant en finale la paire australienne Ashley Fisher - Stephen Huss. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Après le tournoi 
Début , il est révélé que le Français Richard Gasquet a été contrôlé positif à la cocaïne lors du tournoi de Miami auquel il n'a pas participé à cause d'un problème à l'épaule. D'abord sanctionné de deux mois et demi de suspension par l'ITF, le TAS l'exonère à la mi-décembre de  du fait de la prise accidentelle de la drogue.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2009) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2009
Sport en Floride en 2009
Tennis masculin en 2009
Tennis en mars 2009
Tennis en avril 2009
Tennis aux États-Unis en 2009
Compétition de tennis à Miami